Александровский округ может означать:

 Александровский округ — в Ивановской области (1929—1930)
 Александровский округ — в Сахалинском отделе (1884—1909)